В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1986, який належав до категорії гран-прі, Матс Віландер здобув титул, у фіналі перемігши Джиммі Коннорса 6-4, 6-1.

Сіяні гравці 

 Матс Віландер (Чемпіон)
 Джиммі Коннорс (фінал)
 Стефан Едберг (півфінал)
 Йоакім Нюстром (3-тє коло)
 Мікаель Пернфорс (півфінал)
 Мартін Хайте (1-ше коло)
 Еміліо Санчес (чвертьфінал)
 Йохан Крік (1-ше коло)

 Кент Карлссон (чвертьфінал)
 Еміліо Санчес (3-тє коло)
 Метт Енгер (2-ге коло)
 Тім Вілкінсон (чвертьфінал)
 Кевін Каррен (чвертьфінал)
 Девід Пейт (3-тє коло)
 Орасіо де ла Пенья (3-тє коло)
 Рамеш Крішнан (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Cincinnati Masters